Гарбінє Мугуруса була чинною чемпіонкою, але вирішила цього року натомість взяти участь у турнірі в Сіднеї.
Гетер Вотсон виграла титул, у фіналі перемігши Медісон Бренгл з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Сільвія Солер Еспіноза

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Hobart International
Hobart International 2015